El Campeonato Europeo Sub-18 1951 se llevó a cabo del 22 al 26 de marzo en Francia y contó con la participación de 8 selecciones juveniles de Europa.

 venció en la final al campeón defensor  para ganar el título por primera vez.

Participantes 

 
 
 
  (anfitrión)

Primera ronda

Ronda de Compensación

Campeón

Enlaces externos 
Resultados en RSSSF 

1951
Fútbol en Francia
Fútbol en 1951
Francia en 1951
Competiciones deportivas europeas celebradas en Francia
Deporte base en Francia